Jean Pruvost (né en 1949), lexicologue français ;

 Jules Pruvost (1897-1973), dirigeant syndical français du XXe siècle ;

 Fanny Pruvost (née en 1979), athlète française ;

 Félix Pruvost, comédien et dramaturge français ;

 Pierre Pruvost (1921-2008), peintre français ;

 Pierre Pruvost (1890-1967), géologue français ;

 Séraphin Pruvost (1849-1955), dernier vétéran français de la guerre franco-allemande de 1870.